André Buonomo – allenatore ed ex giocatore francese di rugby a 15
 Antonio Buonomo – cantautore e attore teatrale italiano
 Antonio Buonomo – compositore, percussionista e didatta italiano